Zhong är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 鍾, förenklat 钟, pinyin Zhōng. Utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text kan namnet transkriberas som Chong eller Chung. 	 	

Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna

 Zhong 193
 Chong 87
Tillsammans blir detta 280 personer.

Personer med efternamnet Zhong eller Chong
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Zhong Acheng (född 1949), författare
 Zhong Man (född 1983), fäktare
 Zhong Yao (151–230), kinesisk politiker och kalligraf

 Arthur Chung (1918–2008), politiker från Guyana,  landets president
 Chong Tae-Hyon (född 1978), sydkoreansk basebollspelare
 Tommy Chong (född 1938), kanadensisk-amerikansk komiker, musiker och företagare

Kvinnor
 Zhong Honglian (född 1967), fotbollsspelare
 Zhong Hongyan (född 1978), kanotist
 Zhong Huandi (född 1967), långdistanslöpare
 Zhong Tianshi(född 1991), tävlingscyklist

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina